Кигома — топоним.

 Кигома — город в Танзании.
 Кигома (область) — область в Танзании.
 Кигома (аэропорт) — аэропорт города Кигома.
 Кигома (Бурунди) — город в Бурунди.